Antonio Mattiazzo – arcivescovo cattolico italiano
 Massimo Mattiazzo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Michael Mattiazzo – astronomo australiano